Pozice může být:
 synonymum poloha (rozcestník)
 pozice Země ve vesmíru

 v baletu
 pozice rukou v baletu
 pozice nohou v baletu

 burzovní pozice
Finanční deriváty a komoditní trh rozeznávají pozice:
 dlouhý prodej
 krátký prodej

Externí odkazy